Конце́ссия ( «разрешение, уступка») — форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю:

 Концессия — концессионное соглашение, форма государственно-частного партнёрства.
 Коммерческая концессия — см. франчайзинг
 «Концессия» — арт-группа художников, образованная в 1988 году в Ленинграде.